Der 7,5 km Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022 fand am 11. Februar 2022 um 17:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MEZ) statt. Austragungsort war das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu.

Im Anschluss an das Rennen fand im Stadion eine kurze Zeremonie statt. Dabei erhielten die Athletinnen auf dem Podest das Maskottchen Bing Dwen Dwen durch Franz Steinle. Der Deutsche ist Mitglied im Exekutivkomitee des Weltverbandes IBU. Die Medaillenvergabe fand einen Tag später am Abend auf der sogenannten Medals Plaza in Zhangjiakou statt. Die Medaillen überreichte der Tscheche Jiří Kejval als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Franz Steinle aus Deutschland, Mitglied im Exekutivkomitee der IBU. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinnerinnen. Danach wurde die mit dem Ja, vi elsker dette landet die norwegische Nationalhymne zu Ehren der Siegerin gespielt.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der im Frauenbereich kürzesten Laufstrecke. Die 7,5 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden; nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athletinnen am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal wurde im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag geschossen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athletinnen gingen in einem Intervall von 30 Sekunden ins Rennen. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hat. Die besten 60 Athleten des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Totalanstieg: 273 m, Maximalanstieg: 21 m, Höhenunterschied: 52 m  89 Teilnehmerinnen aus 29 Ländern, 89 in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 3,8 MB)
 Website der Olympischen Spiele 2022 (englisch)
 Website des IOC (englisch)

Einzelnachweise 

Sprint Frauen